Sini, település Olaszországban
 Sini, finn keresztnév
 sini, török tálalási mód
 Sini, 2012-es dél-koreai televíziós sorozat, angol címén Faith